Сайлюгем — вершина, административно расположена в Кош-Агачском районе Республики Алтай РФ.

Этимология 
От ( — имеющий гальку, с галькой и — река. Сайлу-Кем — река с галькой.

Описание 
Гора расположенная на северном участке горного массива Талдуайры. С горы стекают реки Сайлюгем на запад и Янтау на север. Следует заметить, что гора не имеет отношения к приграничному хребту Сайлюгем и национальному парку Сайлюгем.
Вершина голая, расположена выше пояса растительности, большую часть года находится под снегом. Склоны сильно заболоченны, поросшие зарослями карликовой берёзы и тундровой растительности. Деревьев почти нет, за исключением северных склонов покрытых лиственничной тайгой.

Примечания

Литература 

Горные вершины Республики Алтай
Горные вершины Алтая